Survivor — третий студийный альбом американской группы Destiny’s Child, появился в продаже 1 мая 2001 года в США. Продюсерами «Survivor» стали Бейонсе, Джонатан Ротем, Poke & Tone, Кори Руней и Mark J. Feist. Третий сингл с альбома, Bootylicious, занял первое место в Billboard Hot 100. Автором второго сингла, «Survivor», стала Бейонсе, а четвёртый сингл, Emotion, кавер на песню Bee Gees.

Коммерческий успех 
В США альбом дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200, разойдясь в 663,000 экземпляров в первую неделю продаж. Альбом получил четырехкратный платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.Также альбом занял 70-е место в списке самых успешных альбомов первой декады 2000-х годов журнала Billboard.

12 мая альбом дебютировал на первом месте в Великобритании. Британская ассоциация производителей фонограмм присудила альбому 3-х платиновый статус, тираж которого в Великобритании превысил 900000 экземпляров.

В Европе альбом стал дважды платиновым, разойдясь тиражом более 2 миллионов копий. «Survivor» стал дважды платиновым в Австралии. Международная федерация производителей фонограмм объявила, что в 2001 году альбом «Survivor» группы Destiny's Child был продан тиражом 7,8 миллионов экземпляров во всем мире. Общий тираж составил более 10 миллионов экземпляров.

21 февраля 2001 года Destiny's Child на 44-й церемонии «Грэмми» получили статуэтку в категории «Лучшая R&B-группа» за песню «Survivor».

Синглы

Independent Women Part 1 
Первым синглом с альбома стала песня «Independent Women Part I», которая вошла в саундтрек к фильму «Ангелы Чарли». 18 ноября 2000 года песня заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 и удерживала лидерство в чарте на протяжении 11 недель. Песня вошла в список самых успешных песен первой декады 2000-х годов, опубликованный журналом Billboard, на 18-е место.

2 декабря 2000 года песня возглавила UK Singles Chart.

Survivor 
Второй сингл с альбома, добравшись до 2-го места, не смог стать лидером чарта Billboard Hot 100. В Великобритании сингл достиг первого места в UK Singles Chart.

Список композиций

US edition

International edition 
Cat. number: Europe COL 501783 2, Australia 501703 2

Чарты и сертификаты

Чарты

Чарты года

Чарты десятилетия

Сертификаты

Примечания 

Альбомы Destiny's Child
Альбомы Columbia Records
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums